Д’Обюссон:

 Д’Обюссон, Пьер (1423—1503) — великий магистр ордена иоаннитов, кардинал Франции.
 Д’Обюссон, Роберто (1943—1992) — майор сальвадорской армии, лидер ультраправых сил Сальвадора.
 Д’Обюссон, Роберто Хосе (род. 1968) — политический деятель Сальвадора, старший сын майора д’Обюссона.
 Д’Обюссон, Эдуардо (1974—2006) — политический деятель Сальвадора, младший сын майора д’Обюссона.
 Д’Обюссон де Мартинес, Мариса (род. 1950) — общественный деятель Сальвадора, младшая сестра майора д’Обюссона.